At Last – piosenka z musicalu Orchestra Wives
 At Last – album muzyczny Cyndi Lauper
 At Last...The Duets Album – album muzyczny Kenny'ego G